I-25 — автомагистраль в США
 I-25 (подводная лодка) — японская подводная лодка времён Второй мировой войны